Ancyrocotyle är ett släkte av plattmaskar. Ancyrocotyle ingår i familjen Capsalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Ancyrocotyle